Jméno a příjmení Jiří Macháček  má více nositelů:

 Jiří Macháček (* 1966) – český herec a zpěvák skupiny MIG 21
 Jiří Macháček (archeolog) (* 1971) – český archeolog
 Jiří Macháček (politik) (* 1958) – český politik, poslanec ČNR a PSP za HSD-SMS a ČMUS
 Jiří Macháček (pilot) (1915–1941), český stíhač v RAF